Noltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Noltjärnen, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun, 
Noltjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun, 
Noltjärnet, sjö i Säffle kommun, 
Noltjärnen, Dalarna, sjö i Vansbro kommun,  (8,59 ha)
Noltjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (8,57 ha)
Noltjärnen, Lappland, sjö i Sorsele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn